3-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 3-я параллель северной широты
 3-я параллель южной широты

См. также 
 3-й меридиан